Татьяна Владимировна Егорова (10 марта 1970, Троицк Челябинская область — 29 июля 2012, Москва) — российская футболистка, выступавшая на позиции полузащитницы. Многолетний капитан сборной России. Более 12 сезонов выступала за «ЦСК ВВС», проведя 157 матчей в чемпионатах России забив 37 мячей.

Биография

Клубная карьера 
В детстве увлекалась лёгкой атлетикой. Воспитанница карагандинской институтской футбольной команды «Олимп». Выступала в чемпионатах России за клубы ЦСК ВВС (Самара), «Лада» (Тольятти) и «Россиянка» (Красноармейск). Пятикратная чемпионка России, трёхкратная обладательница Кубка России. Российские футболистки Кулистан Боташева, Ирина Григорьева и Татьяна Егорова выступали за немецкую команду «Турбине» (с января по май в 1994—1996 гг.). Чемпионат в Германии был по системе «осень-весна», а в другие месяцы девушки выступали за самарские ЦСК ВВС. «Турбине» на тот момент выступала в региональной лиге и девушки были приглашены в единственную сильную команду ГДР для того, чтобы пробиться в Бундеслигу. А по завершении чемпионата России 2004 приняла участие и в двух играх 1/4 финала Кубка чемпионов за «Энергию» (Воронеж) против «Турбине» из Потсдама.

Карьера в сборной 

В составе сборной выступала на чемпионатах мира 1999 и 2003 годов, а также на чемпионатах Европы 1997 и 2001 годов. Долгое время была капитаном команды.

Итого: 13 матчей; 4 победы, 1 ничья, 8 поражений.

Тренерская карьера 
После карьеры игрока поступила в Высшую школу тренеров, окончив её в 2010 году. Возглавила команду «Россиянка», с которой оформила «золотой дубль», завоевав титул чемпионки и обладательницы кубка России в 2010 году. В январе 2012 года уступила свой пост Фариду Бенстити, главному тренеру сборной России.

29 июля 2012 года скоропостижно скончалась на 43-м году жизни от сердечной недостаточности. Похоронена в Самаре.

Достижения

Командные 
 Как игрок
 Чемпионка России (5): 1993, 1994, 1996, 2005, 2006
 Серебряный призёр чемпионата России (4): 1992, 1995, 1997, 1998
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 1999, 2000
 Обладательница Кубка России (3): 1994, 2005, 2006
 Финалистка Кубка России (2): 1995, 1996

 Как тренер
 Чемпионка России: 2010
 Обладательница Кубка России: 2010

Личные 
 Первая женщина-тренер, выигравшая чемпионат России.
 В список «33 лучших футболисток страны» (13): 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Примечания 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК ЦСК ВВС
Игроки ЖФК «Турбине»
Игроки ЖФК «Лада»
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Россиянка»
Футбольные тренеры России
Похороненные в Самаре